Gioia Barbieri era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Il singolare del torneo di tennis Internazionali di Imola 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Giulia Gatto-Monticone che ha battuto in finale Federica Quercia 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Margalita Chakhnašvili (secondo turno)
  Audrey Bergot (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (campionessa)
  Julia Mayr (secondo turno)

 Justyna Jegiołka (quarti di finale)
 Cristina Dinu (primo turno)
 Magali de Lattre (semifinali)
 Nadia Lalami (primo turno)

Qualificate 

  Milana Špremo (semifinale)
  Vivien Juhászová (primo turno)
  Erika Zanchetta (secondo turno)
  Sabrina Baumgarten (primo turno)

  Giulia Gasparri (primo turno)
  Francesca Mazzali (primo turno)
  Lorenza Stefanelli (primo turno)
  Elisa Balsamo (secondo turno)

Wildcard 

  Maria Abramović (quarti di finale)
  Maria Masini (primo turno)

  Angelica Moratelli (primo turno) 
  Francesca Palmigiano (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internazionali di Imola 2011